Berëzovskij rajon – rajon russo del kraj di Krasnojarsk
 Berëzovskij rajon – rajon russo del kraj di Perm'
 Berëzovskij rajon – rajon russo del circondario autonomo degli Chanty-Mansi-Jugra